Müllershof ist ein deutscher Ortsname:
 Müllershof, bis 1938 Kowallik, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945 Kowalik (Ruciane-Nida), Stadt Ruciane-Nida, Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Müllershof, Kreis Ösel, jetzt Kingli, Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare, Estland